Samsun 19 Mayıs Stadı steht für:

 Samsun 19 Mayıs Stadı (1975)
 Samsun 19 Mayıs Stadı (2017)